Министерство иностранных дел (МИД) Израиля (; ; Мисрад ха-Хуц) — одно из наиболее важных министерств в израильском правительстве. Министерство отвечает за реализацию внешней политики Израиля, поощрение экономических, культурных и научных связей с другими странами.

Министерство иностранных дел располагается в комплексе правительственных зданий в районе Гиват-Рам, Иерусалим. Министерство возглавляет Эли Коэн.

История 
В первые месяцы 1948 года, когда правительственные учреждения будущего государства Израиль только формировались, МИД располагался в здании в заброшенной деревне темплеров Сарона на окраине Тель-Авива. Ответственным за внешние связи был назначен Моше Шарет, ранее возглавлявший политический отдел Еврейского агентства.

Дипломатические отношения 

На  2020 год Израиль поддерживает дипломатические отношения со 160 странами и имеет 107 дипломатических миссий, в том числе 77 посольств, 20 генеральных консульств и 5 специальных миссий: миссия при Организации Объединённых Наций (Нью-Йорк), миссии при учреждениях ООН в Женеве, в Париже, в Вене и посол при Европейском сообществе (Брюссель).

В октябре 2000 года, после начала 2-й интифады, Марокко, Тунис и султанат Оман закрыли израильские представительства в своих странах и приостановили отношения с Израилем. Нигер, восстановивший дипломатические отношения с Израилем в ноябре 1996 года, прервал их в апреле 2002 года. Венесуэла и Боливия прервали дипломатические отношения с Израилем в январе 2009 года в результате операции «Литой свинец» против ХАМАСа в Газе.

Подразделения 
В составе МИД работают следующие подразделения:
 Консульский отдел
 Протокольный отдел
 Отдел обучения и повышения квалификации персонала министерства
 Юридический советник
 По связям с Африкой
 По связям с Египтом
 По научным и культурным связям
 По экономическим связям
 Информации и СМИ
 МАШАВ: центр интернационального сотрудничества
 По связям с еврейской диаспорой

Здание министерства 
Проект нового здания МИДа, расположенного в правительственном комплексе в районе имени Бен-Гуриона (англ.) возле кнессета, был разработан иерусалимскими архитекторами Колкером и Эпштейном в сотрудничестве с канадской фирмой «Diamond, Donald, Schmidt & Co.» (Торонто). В июне 2001 года проект здания был удостоен приза «Королевского института архитекторов» Канады.

Примечания

Ссылки 
 Министры иностранных дел Израиля
 Официальный сайт: ; 
 Форма для контакта
 Сайт Посольства Израиля в Российской федерации (Москва)
 Foreign Relations of Israel
 All Ministers in the Ministry of Foreign Affairs (сайт кнессета)